(6589) Jankovich – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce 
 István Jankovich – słowacki lekkoatleta reprezentujący Węgry